Го́рьковский — название населённых пунктов в России:
 Горьковский — посёлок в Грайворонском районе Белгородской области.
 Горьковский — бывший посёлок городского типа, с 2010 г. микрорайон города Волгоград Волгоградской области.
 Горьковский — посёлок в Красноярском районе Самарской области.
 Горьковский — посёлок в Новоалександровском районе Ставропольского края.
 Горьковский — посёлок в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.
 Горьковский — посёлок в Узловском районе Тульской области.

См. также 
 Горьковский автомобильный завод
 Горьковский военный округ
 Горьковский край
 Горьковский район
 Горьковский сельсовет
 Горьковское
 Владимир (Горьковский) — епископ Русской православной церкви, епископ Ульяновский и Мелекесский.